El nombre Club Sol de América hace referencia a:

Club Sol de América (Asunción), de la ciudad de Asunción, capital de Paraguay.
Club Sol de América (Formosa), de la ciudad de Formosa, capital de la provincia homónima, Argentina.